Неопротерозой (, от  — «новый» +  — «первый, старший» +  — «жизнь») — геологическая эра, последняя эра протерозоя. Началась 1 млрд лет назад и завершилась  млн лет назад.

Характеризуется распадом древнего суперконтинента Родиния как минимум на 8 фрагментов, в связи с чем прекращает существование древний суперокеан Мировия. Во время криогения наступило самое масштабное оледенение Земли — льды достигали экватора (Земля-снежок).

К тонийскому периоду относятся древнейшие известные ископаемые остатки животных (вероятная губка Otavia), а также хайнаньская биота — мягкотелые организмы неясного систематического положения. В конце неопротерозоя (эдиакарский период) существовала эдиакарская биота — крупные бесскелетные организмы своеобразного строения. Большинство фауны неопротерозоя не может считаться предками современных животных, и установить их место на эволюционном древе весьма проблематично.

Периоды 
Неопротерозой разделяется на три периода:
 эдиакарий (~635 — 538,8 ± 0,2 млн лет назад) — эдиакарская биота, суперконтинент Паннотия;
 криогений (~720 — ~635 млн лет назад) — Земля-снежок;
 тоний (1000 — ~720 млн лет назад) — распад суперконтинента Родиния, хайнаньская биота, первые известные животные.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

 
Геологические эры